Camping Essipit är en park i Kanada.   Den ligger i regionen Côte-Nord och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa. Camping Essipit ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen runt Camping Essipit är platt. Havet är nära Camping Essipit åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Camping Essipit. Trakten är glest befolkad.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indianreservat i Québec